Die Oberliga Südwest 1979/80 war die zweite Spielzeit der drittklassigen Oberliga.

Der Meister der Oberliga Südwest war zum direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga berechtigt, welchen Borussia Neunkirchen als Vorjahres-Absteiger aus der zweiten Liga schließlich vor den Amateuren des 1. FC Kaiserslautern erreichte. Zugleich qualifizierte sich Neunkirchen damit auch für die deutsche Amateurmeisterschafts-Endrunde, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart verlor.

In die untergeordneten Ligen stiegen der SV Leiwen, der VfB Dillingen und die SG Ellingen-Bonefeld ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison 1980/81 die SV Elversberg (Saar), der TuS Landstuhl (Südwest) und der TuS Mayen (Rheinland), als jeweiliger Staffelmeister auf, während aus der 2. Bundesliga Süd der SV Röchling Völklingen in die Oberliga Südwest abstieg.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Südwestmeister

Literatur

Weblinks 
Die Oberliga Südwest 1979/80 bei f-archiv.de
Saisonarchiv bei Ludwigspark

1979
Fußballsaison 1979/80